niewystarczająca, niedostateczna ilość czegoś
 bieda w ujęciu ekonomicznym; w tym znaczeniu, w niedostatku żyją ludzie, dysponujący dochodami poniżej minimum socjalnego